Фердинанд Филипп Карре (; 11 марта 1824, Муален, департамент Сомма — 11 января 1900, Поммез, Сена и Марна) — французский ,  холодильного оборудования, используемого для производства искусственного льда.

Биография 
В 1850 году вместе с братом Эдмондом Карре (1833—1894) сконструировал холодильную установку, которая действовала с использованием воды и концентрированной серной кислоты.

Продолжив опыты, в 1858 году разработал первую холодильную установку для получения искусственного льда, запатентованную во Франции в 1859 году и в Соединенных Штатах в 1860 году. Однако, его установка работавшая на жидком и твёрдом абсорбенте, потребляла слишком много энергии для охлаждения.

Четыре года спустя он значительно усовершенствовал свою холодильную машину, в которой применялся новый хладагент — аммиак.

В 1862 году он выставил свою холодильную установку для получения искусственного льда на выставке в Лондоне, аппарат Карре производил 200 кг (440 фунтов) льда в час.

В 1876 году Ф. Карре оборудовал системой охлаждения судно-холодильник для Аргентины «Paraguay», которая позволила перевозить замороженное мясо во Францию через океан. Метод Карре оставался популярным до начала 1900-х годов, после чего был заменен системами, использующими пары жидкости в цикле компрессии.

Карре также проводил исследования в области электричества. В 1877 году он изобрел регулятор электрического света. Он также изобрел электростатический генератор (названную его именем), используемый для получения высокого напряжения.

Литература 
 С. Иванов. 1000 лет озарений. Удивительные истории простых вещей. М. Вокруг света. 2010.

Ссылки 
 Ferdinand Carré
 Die Geschichte der Kältetechnik

Электротехники Франции
Умершие в департаменте Сена и Марна
Родившиеся в департаменте Сомма